Priobium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1845. Priobium ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Priobium